Heyck är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Eduard Heyck (1862–1941), tysk kulturhistoriker
 Hans Heyck (1891–1972), tysk författare